Gachantiva kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Gachantiva (ort i Colombia), Boyacá, 
 Gachantivá, kommun, Boyacá, 

Robotskapade Colombiaförgreningar